A. J. Buckley (Dublin, 1977. február 9. –) ír születésű amerikai színész.

Életrajz 
1977 februárjában született az írországi Dublinban. 6 éves korában (1984) költözött el Írországból. A St. Thomas more magániskolába járt. Jelenleg Los Angelesben él, egy zenekar dobosa. Van egy saját vállalata a Fourfront Productions.

Főbb szerepei

További információk 

1977-ben született személyek
Élő személyek
Amerikai színészek
Ír-amerikaiak
Dubliniak